P60 (poppodium), een poppodium in Amstelveen
 P60 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 60, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament
 Simca Aronde P60, een automodel